

Anno 
 417 o 417 a.C.

Codici 
 417 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Yanagida Astronomical Observatory, nella prefettura di Ishikawa, in Giappone

Matematica 
 417 – numero